

Geografia 
 Lok – città della Voivodina (Serbia)
 Lok – comune del distretto di Levice (Slovacchia)

Sigle 
 Lords of Knowledge – gioco di ruolo da tavolo

Codici 
 LOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lodwar (Kenya)
 lok – codice ISO 639-3 della lingua loko

Musica 
 LOK – gruppo musicale hardcore svedese

Trasporti 
 LOK – Locotrattori bimodali strada ferrovia